Рипперт ( — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Рипперт, Отто (1869—1940) — кинорежиссёр, один из ведущих мастеров немецкого кино в эпоху немых фильмов.
 Хорст Рипперт (1922—2013) — немецкий журналист и спортивный репортёр, в годы Второй мировой войны — лётчик-истребитель люфтваффе, сбивший Антуана де Сент-Экзюпери.